Oda ist

 ein weiblicher Vorname, siehe Oda (Vorname)
 im mittelhochdeutschen Nibelungenlied der germanische Name von Ute, der Mutter Kriemhilds, siehe Ute (Nibelungen)
 ein Asteroid des Hauptgürtels, siehe (1144) Oda
 ein Berg im Sudan, siehe Oda (Berg)
 eine japanische Stadt in der Präfektur Shimane, siehe Ōda
 eine japanische Stadt in der Provinz Bitchū, Präfektur Okayama, siehe Oda (Okayama)
 ein Fluss in Ghana, siehe Oda (Fluss)

Oda ist der Familienname folgender Personen:

 Almir Oda (* 2004), nordmazedonisch-österreichischer Fußballspieler
 Edson Oda, brasilianischer Filmemacher
 Eiichirō Oda (* 1975), japanischer Mangaka
 Gōichi Oda (* 1931), japanischer Schauspieler, siehe Ken Takakura
 Hideji Oda (* 1962), japanischer Manga-Zeichner
 Hiroki Oda († 2012), japanischer Maler
 Itsuki Oda (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Oda Kazuma (1882–1956), japanischer Maler
 Makoto Oda (1932–2007), japanischer Schriftsteller
 Makoto Ōda (Fußballspieler) (* 1989), japanischer Fußballspieler 
 Oda Mikio (1905–1998), japanischer Leichtathlet
 Milena Oda (* 1975), tschechische deutschsprachige Schriftstellerin
 Oda Minoru (1923–2001), japanischer Astrophysiker
 Nobunari Oda (* 1987), japanischer Eiskunstläufer
 Oda Sakunosuke (1913–1947), japanischer Schriftsteller
 Satoru Oda (1927–2016), japanischer Jazzmusiker
 Shigeru Oda (* 1924), japanischer Jurist und ehemaliger Richter am Internationalen Gerichtshof
 Sophie Oda (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Tadao Oda (* 1940), japanischer Mathematiker
 Oda Takeo (1900–1979), japanischer Schriftsteller
 Oda Yorozu (1868–1945), japanischer Jurist und Richter am Ständigen Internationalen Gerichtshof (1922–1930)
 Yūtarō Oda (* 2001), japanischer Fußballspieler

Klanmitglieder
 Oda Nobuhide (1510–1551), japanischer Feudalherr
 Oda Nobukatsu (1558–1630), japanischer Samurai
 Oda Nobunaga (1534–1582), japanischer Samurai aus der Familie Oda
 Oda Nobutada (1557–1582), japanischer Samurai 
 Oda Nobutaka (1558–1583), japanischer Samurai und Mitglied des Oda-Klans

 Oda (Klan), japanische Daimyō-Familie

ODA steht als Abkürzung für:
 Flugplatz Ouadda in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)
 Občanská demokratická aliance, ehemalige tschechische Partei
 Official Development Assistance, Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit
 Organisation der Arbeitswelt (OdA) im Berufsbildungssystem der Schweiz
 Oracle Database Appliance
 Operational Detachment Alpha, kleinste taktische Einheit der US-amerikanischen Special Forces
 Open Document Architecture, Norm für den elektronischen Austausch von Dokumenten
 Open Data Access, Framework zum standardisierten Zugriff auf verschiedenste Datenquellen
 Open Design Alliance
 Overseas Development Administration, siehe Department for International Development (DFID)
 „Outdoor Air“, genormte Kategorien zur Luftqualität, siehe EN 13779
 Organization Designation Authorization, luftrechtliches Delegationsprinzip der FAA
 Büro der Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen, engl. Office for Disarmament Affairs kurz ODA

ODA